Brankica Stanković je srpska novinarka, glavna i odgovorna urednica Insajder produkcije, autorka emisije Insajder.
 
Rođena je u Beogradu 14. oktobra 1975. godine. Novinarstvom je počela da se bavi 1996. godine na televiziji Studio B. Brankica Stanković je radila na TV B92 od 1997. do 2014. godine. Od decembra 2009, odlukom nadležnih institucija, živi sa dvadesetčetvoročasovnim policijskim obezbeđenjem. Uređivala je centralnu informativnu emisiju Dnevnik Radija B92 i bila je jedan od urednika nedeljnih emisija „Jutopija” i „Apatrija“. Radila je kao dopisnica Švedskog radija i nemačkog -{WDR}--a.

Od 2004. autorka je i urednica emisije "Insajder", koja je za godinu dana postala najgledanija dokumentarna emisija u Srbiji i najcitiranija u dnevnoj štampi. Za rad u emisiji „Insajder“ na televiziji B92, dodeljena joj je, 2006. godine, nagrada Jug Grizelj. Krajem 2009. godine je dospela u žižu javnosti zbog pretnji smrću koje su joj uputili fudbalski navijači. Početkom 2010.godine, po drugi put joj je dodeljena nagrada Jug Grizelj, za istraživačko novinarstvo.

O Insajderu su snimani dokumentarni filmovi u Francuskoj, Nemačkoj, Skandinaviji, Brazilu, regionu, a o uspehu jedne TV emisije pisali su novinari brojnih uglednih časopisa Evrope i sveta. Dokumentarni film o Brankici Stanković emitovan je na javnim servisima skandinavskih zemalja.

Objavila je 2013. godine knjigu „Insajder, moja priča“.

Organizacija Reporteri bez granica svrstala je Brankicu Stanković među 100 heroja sveta i među 10 najinspirativnijih novinarki na svetu.

Godine 2014. u Njujorku i Los Anđelesu dodeljena joj je nagrada za hrabrost, koja je u SAD poznatija kao novinarski Oskar.

Krajem 2015. godine, osniva "Insajder" produkciju i portal Insajder.net. Tim novinara koji je radio s Brankicom, sa TV B92, gde su bili zaposleni duži niz godina, prelazi u njenu privatnu produkciju.

Godine 2018. na svečanoj ceremoniji u Bejrutu uručena joj je svetska nagrada za posvećenost novinarstvu, koju dodeljuje Fondacija Mej Šidijak.

Emisija „Insajder“ — serijali 
 Prodaja
 Srpsko-arapska posla
 Prvenstvo u prevari
 Insajder specijal
 Insajder bez ograničenja
 Patriotska pljačka
 Energetski (ne)sporazum
 Rudnik dugova
 Pravila pljačke
 Kupoprodaja zdravlja
 Kolubara - prevara veka
 Insajder o Insajderu
 Nasilje uz blagoslov 
 (Ne)moć države
 Službena (zlo)upotreba
 Službena tajna
 Pravila igre
 Državna pljačka države
 Insajder uživo
 Mreža - šverc cigareta
 Paravojna formacija Škorpioni
 Ubistvo u Višnjićevu
 Ubistvo na Ibarskoj magistrali
 Srpska pravda
 Makina grupa
 Ubistvo Zorana Đinđića
 Rukopisi ne gore

 2004. emisija Insajder “Tragom Ratka Mladića” osvojila je na Devetom međunarodnom TV festivalu u Baru „Bronzanu maslinu“ u kategoriji TV reportaža i ušla u konkurenciju za nagradu na najvećem evropskom festivalu - Gran Pri Evrope.

Emisija je uvrštena na listu top 10 Gran Pri festivala.

Nagrade 
Dobitnica je više prestižnih novinarskih nagrada:
 2005. dobila je nagradu "Dušan Bogavac", koju za etiku i hrabrost dodeljuje NUNS.
 2006. dobija nagradu "Jug Grizelj" za najviša dostignuća u istraživačkom novinarstvu.
 2008. za celokupan rad na emisiji Insajder dodeljena joj je međunarodna nagrada SEEMO koju dodeljuje 14 urednika medija iz jugoistočne Evrope
 2009. po drugi put dobitnica nagrade „Jug Grizelj“ za najviša dostignuća u istraživačkom novinarstvu
 2010. dobitnica nagrade Svetionik koju dodeljuje ANEM
 2010. OEBS, koji čini 56 zemalja-članica, proglasio je za Ličnost godine u Srbiji.
 2011. dobitnica je Nagrade Grada Beograda.
 2011. NUNS i ambasada SAD-a dodeli su novinarima emisije Insajder nagradu za rad na serijalu o Kolubari „Prevara veka“ za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu.
 2013. Nagrada "Osvajanje slobode"
 2014. u Njujorku i Los Anđelesu dodeljena joj je nagrada za hrabrost, koja je u SAD poznatija kao novinarski Oskar.
 2018. u Bejrutu joj je dodeljena svetska nagrada za posvećenost novinarstvu Fondacije Mej Šidijak

Reference

Spoljašnje veze 

 Biografija Brankice Stanković 
 Moj život je pakao („Večernje novosti“, 6. decembar 2013)
 Celog ću života na ulici gledati da li je neko iza mene (B92, 19. oktobar 2015)
 

Рођени 1975.
Новинари из Београда
Српски новинари